Geografia
 Murs (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Murs (Vaucluse) – francuskie miasto w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Murs-et-Gélignieux – francuskie miasto w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Mûrs-Erigné – francuska miejscowość i gmina w regionie Kraj Loary

 Osoby
 Olly Murs (ur. 1984) – angielski kompozytor i wokalista muzyki pop
 MURS, właśc. Nick Carter (ur. 1978) – amerykański raper